Periandrosz (filozófus); a hét bölcs egyike
 Periandrosz korinthoszi türannosz